Рахмиле́вич — еврейская фамилия. 

Известные представители:
 Рахмилевич, Аркадий Залманович (1915—1992) — скрипач, педагог, дирижёр.
 Рахмилевич, Моше (1899—1985) — израильский врач и учёный-гематолог.
 Рахмилевич, Нахман (1876—1941) — литовский экономист, дипломат, политический и общественный деятель.